FSB steht für:
 Fachmann für Sicherheit und Bewachung
 Federalnaja Sluschba Besopasnosti, russischer Inlandsgeheimdienst, siehe FSB (Geheimdienst)
 Fédération Suisse de Billard, Schweizerischer Billard Verband
 Feststoffbooster in der Raumfahrt, siehe Feststoffraketentriebwerk
 Field Station Berlin, eine Abhörstation der US-Geheimdienste zu Zeiten des Kalten Krieges auf dem Berliner Teufelsberg
 Financial Stability Board, das Nachfolge-Gremium des Forums für Finanzstabilität 
 Flugsicherheitsbegleiter
 FMOD Sample Bank, ein Datenformat des Audio-Tools FMOD
 Fränkischer Sängerbund
 Franz Schneider Brakel, deutscher Türbeschlag-Hersteller, siehe FSB (Hersteller)
 Freier Spektralbereich
 Fresh Start Bakeries, US-amerikanischer Backwarenhersteller, seit 2010 Teil der Aryzta-Gruppe
 Front Side Bus, eine Schnittstelle im Bereich der Computerhardware
 Fudbalski savez Beograda, Fußballverband Belgrads
 Bahnhof Saalburg (Taunus) (DS100-Code)

Abkürzung